Sande Bakhuyzen ist der Familienname folgender Personen:

 Hendricus Gerardus van de Sande Bakhuyzen (1838–1923), niederländischer Astronom
 Hendrik van de Sande Bakhuyzen (1795–1860), niederländischer Landschaftsmaler und Tiermaler der Romantik 
 Julius van de Sande Bakhuyzen (Julius Jacobus van de Sande Bakhuysen; 1835/45–1925), niederländischer Maler 
 Matthijs Nicolaas van de Sande Bakhuyzen (* 1988), niederländischer Schauspieler 
 Roeltje van de Sande Bakhuyzen (* 1992), niederländische Schauspielerin 
 Willem van de Sande Bakhuyzen (1957–2005), niederländischer Regisseur